uma série de conflitos entre a Inglaterra (e depois de 1707, a Grã-Bretanha) e a França, incluindo:

Meia idade

Alta Idade Média 

 Guerra Anglo-Francesa (1109-1113) - primeiro conflito entre a Dinastia capetiana e a Dinastia normanda pós-conquista normanda
 Guerra Anglo-Francesa (1116-1119) – conflito sobre a posse inglesa da Normandia
 Guerra Anglo-Francesa (1123-1135) - conflito que se amalgamou na A Anarquia
 Guerra Anglo-Francesa (1158-1189) - primeiro conflito entre a Dinastia capetiana e a Casa de Plantageneta
 Guerra Anglo-Francesa (1193-1199) - conflito entre o rei Ricardo Coração de Leão e o rei Filipe Augusto
 Guerra Anglo-Francesa (1202-1204) - invasão francesa da Normandia
 Guerra Anglo-Francesa (1213-1214) - conflito entre o rei Filipe Augusto e o rei João da Inglaterra
 Guerra Anglo-Francesa (1215-1217) - a intervenção francesa na Primeira Guerra dos Barões
 Guerra Anglo-Francesa (1224) - conhecida como a Guerra Poitou
 Guerra Anglo-Francesa (1242-1243) - conhecida como a Guerra de Saintonge

Final da Idade Média 
 Guerra Anglo-Francesa (1294-1303) - conhecida como a Guerra da Guiana
 Guerra Anglo-Francesa (1324) - conhecida como a Guerra de Saint-Sardos
 Guerra Anglo-Francesa (1337-1453) - a Guerra dos Cem Anos e seus conflitos periféricos, muitas vezes divididos em:
 Guerra Eduardiana (1337–1360)
 Guerra Carolina (1369–1389)
 Guerra Lancastriana (1415–1453)
 Guerra Anglo-Francesa (1496-1498) - parte da Guerra Italiana de 1494-1498

Período moderno

Década de 1500 e década de 1600 
 Guerra Anglo-Francesa (1512-1514) - parte da Guerra da Liga de Cambrai
 Guerra Anglo-Francesa (1522-1526) - parte da Guerra Italiana de 1521–1526
 Guerra Anglo-Francesa (1542-1546) - parte da Guerra Italiana de 1542–1546
 Guerra Anglo-Francesa (1557-1559) - parte da Guerra italiana de 1551–1559
 Expedição inglesa à França (1562-1563) - intervenção inglesa na primeira das Guerras religiosas na França.
- Por um período considerável, as Guerras Anglo-Francesas cessaram, quando a Espanha dos Habsburgos emergiu por várias décadas como principal rival da Inglaterra.
 Guerra Anglo-Francesa (1627-1629) - a intervenção inglesa durante as rebeliões huguenotes
 Guerra Anglo-Francesa (1666-1667) - corolário menor da Segunda Guerra Anglo-Holandesa
 Guerra Anglo-Francesa (1689-1697) - parte da Guerra dos Nove Anos e seus conflitos periféricos

Década de 1700 
 Guerra Anglo-Francesa (1702-1713) - parte da Guerra da Sucessão Espanhola e seus conflitos periféricos
 Guerra Anglo-Francesa (1744-1748) - parte da Guerra de Sucessão Austríaca e seus conflitos periféricos
 Guerra Anglo-Francesa (1746-1763) - também conhecida como as Guerras Carnáticas
 Guerra Anglo-Francesa (1756-1763) - parte da Guerra dos Sete Anos e seus conflitos periféricos
 Guerra Anglo-Francesa (1778–1783) - parte da Guerra Revolucionária Americana e seus conflitos periféricos
 Guerra Anglo-Francesa (1793-1802) - parte das Guerras Revolucionárias Francesas e seus conflitos periféricos

Depois de 1802 
 Guerra Anglo-Francesa (1803-1815) - parte das Guerras Napoleônicas e seus conflitos periféricos
 Guerra Francesa Anglo-Vichy (1940-1942) – parte da Segunda Guerra Mundial; nota que a Grã-Bretanha lutou ao lado da França Livre contra a França de Vichy

Crises 
Eventos que quase levaram os dois países à guerra:
 Crise da Córsega
 Crise das Falklands de 1770
 Crise Nootka
 Incidente de Rio Nuñez
 Incidente de Fachoda
 Crise do Levante

Ver Também 
 Relações entre França e Reino Unido
 Incidente de Cherbourg de 1993
 Ataque a Mers-el-Kébir
 Velha Aliança
 Disputa de pesca de vieiras no Canal da Mancha
 Entente Cordiale
 Segunda Guerra dos Cem Anos

Bibliografia e ligações externas